Hoferer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Paul Hoferer (1854–1939), deutscher Arzt und Hofrat
 Johann Baptist Hoferer (1860–1936), deutscher Politiker (Zentrum), Gutsbesitzer und Ökonomierat
 Max Hoferer (1852–1935), deutscher Autor
 Michael Hoferer (1820–1894), deutscher Politiker und Hofrat